Иван Владимирович:
 Иван Владимирович (князь пронский)
 Иван Владимирович (князь серпуховской)